Се́льское поселе́ние «Мильгидунское» — сельское поселение в составе Чернышевского района Забайкальского края.

Административный центр - село Мильгидун.

История 
Сельское поселение создано на основе Мильгидунского сельсовета, который был образован в 1930 году.

Население

Состав поселения 
 Кумаканда (село) — 
 Мильгидун (село, административный центр) — 
 Налгекан (станция) — 

 Налгекан
Посёлок при железнодорожной станции на ветке Чернышевск — Букачача. Расположен в центральной части Чернышевского района. Расположен в 32 км от Чернышевска. Станция построена в 1932 году. На 2002 год население — 64 человека. Имеется клуб. Основное занятие жителей — обслуживание железной дороги.

 Кумаканда
Село и железнодорожная станция на юге Чернышевского района. Расположено на левом берегу реки Куэнга, на ветке Чернышевск — Букачача, в 25 км от Чернышевска. Основано в 1808 году оседлыми тунгусами. Входило в Зюльзинскую, с 1916 года — в Мильгидунскую инородческую волость. В 1921 году организована одна из первых в Забайкалье коммуна. В 1934 году создан колхоз «Красный комсомолец», вошедший впоследствии в Мильгидунский колхоз им. В. И. Ленина, позже участок Мильгидунского сельскохозяйственного производственного кооператива им. В. И. Ленина. На 2002 год население — 89 человек. В селе имеются школа, клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт. Рядом с Кумакандой находится минеральный источник.

Примечания

Источники 
 
 

Муниципальные образования Чернышевского района
Сельские поселения Забайкальского края